Taittinger steht für:
 Taittinger, ein französischer Champagnerhersteller

Taittinger ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Taittinger (1923–2012), französischer Politiker
 Pierre-Christian Taittinger (1926–2009), französischer Politiker
 Pierre-Emmanuel Taittinger (* 1953), französischer Unternehmer